Lima puede referirse a:

 la lima (herramienta), una herramienta manual de desgaste utilizada en el desbaste y el afinado de piezas de distintos materiales.
 la lima (fruta), nombre vulgar genérico por el que se conocen los frutos de varias especies de árboles frutales cítricos.
 el lima (color), color amarillo-verde brillante, a medio camino entre el amarillo y el chartreuse.
 la lima (arquitectura), madero que se coloca en el ángulo de la cubierta del edificio para apoyar en él los pares cortos de uno y otro lado.

Localidades

En Argentina 
 Lima (Buenos Aires), ciudad de la provincia de Buenos Aires.

En Estados Unidos 
 Lima (Illinois), villa del estado de Illinois;
 Municipio de Lima (condado de Washtenaw, Míchigan), municipio del estado de Míchigan;
 Lima (Montana), pueblo del estado de Montana;
 Lima (Nueva York), pueblo del estado de Nueva York;
 Lima (villa), villa del estado de Nueva York;
 Lima (Ohio), ciudad del estado de Ohio;
 Lima (Oklahoma), pueblo del estado de Oklahoma;
 Lima (Pensilvania), lugar designado por el censo, en el estado de Pensilvania;
 Lima (condado de Grant, Wisconsin), pueblo del condado de Grant, en el estado de Wisconsin;
 Lima (condado de Pepin, Wisconsin), pueblo del condado de Pepin, en el estado de Wisconsin;
 Lima (condado de Rock, Wisconsin), pueblo del condado de Rock, en el estado de Wisconsin;
 Lima (condado de Sheboygan, Wisconsin), pueblo del condado de Sheboygan, estado de Wisconsin.

En Francia 
 Limas, población y comuna de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.

En Perú 
 Lima, ciudad capital del Perú;
 Lima Metropolitana, el área metropolitana de las ciudades de Lima y Callao;
 Distrito de Lima, distrito de la provincia de Lima;
 Provincia de Lima, provincia del Perú;
 Departamento de Lima, departamento del Perú.

En Paraguay 
 Lima (Paraguay), distrito del departamento de San Pedro.

Clubes deportivos 
 Club Alianza Lima, institución deportiva dedicada principalmente al fútbol y situada en Lima (Perú);
 Club Atlético Defensor Lima, club de fútbol del distrito de Breña, en la provincia de Lima (Perú);
 Club Ciclista Lima Association, club de fútbol de Lima (Perú);
 Club de Regatas Lima, de Lima (Perú);
 Lima Cricket and Football Club, de Lima (Perú);
 Lima Football Club, club de fútbol de Lima, provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Lima Golf Club, de San Isidro, Lima (Perú).

Otros 
 la cultura Lima, cultura preincaica que se desarrolló entre los años 100 y los 650 d. C. en la costa central del Perú;
 la estación de Lima, antiguo nombre de la estación de Santiago Bernabéu, del metro de Madrid (España);
 la estación Lima, estación del metro de Buenos Aires (Argentina);
 la estación Lima, estación del ferrocarril Mitre, de la localidad de Lima, en la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 la plaza de Lima, de Madrid (España);
 el río Limia, curso de agua internacional que fluye por España y Portugal y desemboca en el océano Atlántico;
 el nombre común de la planta Wangenheimia lima;
 el Departamento de Lima (Confederación Perú-Boliviana), antigua entidad administrativa de segundo nivel de la Confederación Perú-Boliviana.